Шагонар:

 Шагонар — город (с 1945 года) в России, в Республике Тува, административный центр Улуг-Хемского кожууна.
 Шагонар — река в Восточной Сибири.